Vostok Games est une entreprise ukrainienne de développement basée à Kiev.

Historique 
L'entreprise a été fondée en  par des employés de l'entreprise GSC Game World après la fermeture de celle-ci.

Liste de jeux

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

Notes et références 

Développeur de jeux vidéo
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège en Ukraine
Entreprise fondée en 2010